Präemption (vom englischen  für „jemandem zuvorkommen, um ihn von etwas abzuhalten“; Ursprung lateinisch  „durch Vorkaufsrecht erwerben“) steht für:
 Präemptivschlag, in der Politik das aktive Vorbeugen eines möglicherweise bevorstehenden Ereignisses
 Präemptives Multitasking, in der Informatik die zeitweise Unterbrechung der Bearbeitung einzelner Prozesse zugunsten anderer

Siehe auch:
 Prävention, vorbeugende Maßnahmen in der Medizin (s. a. Krankheitsprävention)
 Precrime, Tätigkeiten, die sich mit potentiellen Straftaten und Straftätern beschäftigen